Кубок наследного принца 2015/2016 годов — 41-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

Предварительный раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com

2015/2016
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия